Happy Days (engelsk: "glade dage") kan hentyde til flere artikler:
Happy Days (tv-serie) – komedieserie som oprindeligt blev sendt på amerikansk tv 1974-84
Happy Days (band) – amerikansk black metal-band dannet i 2007
Happy Days (festival) – norsk musikfestival